Els Camps d'Asfòdels són una secció de l'Hades (inframón grec) de la mitologia grega on hi anaven a parar les ànimes mortals per viure-hi després de la mort.

Es pot trobar una descripció dels Camps d'Asfòdels a l'Odissea d'Homer. Ell mateix explica que els camps del més enllà estan coberts d'asfòdels en un fragment protagonitzat per Aquil·les:"El fantasma d'Aquil·les marxava fent passes llargues sobre els camps d'Asfòdels."

Els Camps d'Asfòdels es trobaven en una zona neutral de l'inframón. Era on hi anaven a parar les ànimes d'aquells que havien viscut vides que no eren ni virtuoses ni malvades, en una mena de monotonia eterna. Malgrat la pretesa neutralitat d'aquests Camps, tenia certes connotacions negatives, ja que les ànimes que allí s'hi destinaven no gaudien dels plaers dels Camps Elisis. Això podria ser així per assegurar que la població grega s'allistés a l'exèrcit en lloc de mantenir-se en la inactivitat. Els asfòdels servien d'aliment per a les ànimes que habitaven els camps.

Referències 

Mitologia grega
Llocs mitològics